Caribisch Hof van Justitie, internationaal hof van de Caricom
 Calicut International Airport, luchthaven in Kozhikode in India